Теотлалсинго има више значења:

 Теотлалсинго (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Теотлалсинго (Холалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику